

Persone 
 Giuseppe Carrieri – poeta e giornalista italiano 
 Raffaele Carrieri – scrittore e poeta italiano 
 Roberta Carrieri – cantautrice italiana 
 Gaetano Carrieri – calciatore italiano

Altro 
 Carrieri – popolo dell'universo immaginario de Il Signore degli Anelli